Svenstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Svenstrup Sogn (Mariagerfjord Kommune) – et sogn i Mariagerfjord Kommune og i Hobro-Mariager Provsti
 Svenstrup Sogn (Sønderborg Kommune) – et sogn i Sønderborg Kommune og i Sønderborg Provsti
 Svenstrup Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Vestre Provsti
 Se også
 Øster Svenstrup Sogn – et sogn i Jammerbugt Kommune og i Jammerbugt Provsti